Beni kan syfta på följande platser:

Bolivia 
 Benifloden
 Beni, departement

Kongo-Kinshasa 

 Beni (territorium)
 Beni, Kongo-Kinshasa, stad